Regatul Unit se poate referi la:

 Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord este numele oficial al Regatului Unit din 1927.
 Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei, Regatul Unit între 1801 și 1922.
 Regatul Unit al Portugaliei, Braziliei și Algarvelor a fost o monarhie formată din Portugalia, Brazilia și Algarve, 1815 și 1822.
 Regatul Unit al Țărilor de Jos un nume neoficial pentru Regatul Țărilor de Jos din 1815 până în 1839.

Dezambiguizare